Пассау:

 Пассау — город в Нижней Баварии, или Восточной Баварии, известный как город на трех больших реках: Дунай, Инн и Ильц. 
 Пассау (епископство) — владетельное епископство, основанное в 738 году в Пассау на Дунае.
 Пассау (район) — район в Германии с центром в одноимённом городе.